João de Áustria é um nome que se pode referir a dois filhos bastardos de outros tantos monarcas espanhóis:
 D. João de Áustria (1547-1578), filho legitimado de Carlos I de Espanha e Barbara Blomberg, distinto militar, comandante da armada espanhola na Batalha de Lepanto (1571)
 D. João José de Áustria ou D. João de Áustria, o Jovem, conde de Oñate (1629-1679), filho legitimado de Filipe IV de Espanha e Maria Calderón, também militar, valido de Espanha entre 1677 e 1679.

Desambiguação
Casa de Habsburgo